

Patronyme 
Le nom de Weldon est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Casey Bill Weldon (1909-196?), musicien de blues américain ;
 Charles Wesley Weldon (1830-1896), homme politique canadien ;
 Fay Weldon (1931-2023), romancière et essayiste britannique ;
 Felix de Weldon (1907-2003), sculpteur d'origine autrichienne vivant aux États-Unis ;
 Jimmy Weldon (1923-), acteur américain ;
 Joan Weldon (1930-2021), actrice et chanteuse américaine ;
 John Weldon (1676-1736), compositeur anglais ;
 Richard Chapman Weldon (1849-1925), homme politique canadien ;
 Walter Frank Raphael Weldon (1860-1906), zoologiste britannique ;
 Weldon (1980-), footballeur brésilien.

Toponymes 

 Weldon, village de l'Arkansas ;
 Weldon, census-designated place située en Californie ;
 Weldon, ville de Caroline du Nord ;
 Weldon, un village du comté de DeWitt dans l'Illinois ;
 Weldon, ville de l’Iowa.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme